

Patronyme 
Famille du Cos de la Hitte, famille de la noblesse de Gascogne, d'où : 
Jean-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte (1789-1878), général français d'artillerie, promoteur de la réforme militaire de 1859
Système Lahitte, système d'artillerie promu par le précédent
Louis-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte (1828-1904), fils du précédent, général français d'artillerie

Toponymes 
 Lahitte : commune française, située dans le département du Gers
 Lahitte, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée Avezac-Prat-Lahitte
 La Hitte, ancienne commune de Lot-et-Garonne fusionnée avec Moncrabeau et lieu-dit ; d'où : 
 Château de Lahitte
 Lahitte-ez-Angles, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée Arrayou-Lahitte
 Lahitte-Toupière : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Arrayou-Lahitte : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Avezac-Prat-Lahitte : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France